
Хьёлен, также Кьёлен ( — дословно «киль») — нагорье в Швеции и Норвегии, северо-восточная часть Скандинавских гор; тянется на протяжении  от Тронхеймс-фьорда и озера Фемунн примерно вдоль  до плоскогорья Финнмарксвидда (до  и ). Наиболее высокая точка нагорья — гора Кебнекайсе ().

Горы Хьёлена сложены преимущественно гнейсами, кристаллическими сланцами и гранитами.

Для нагорья характерны ледниковые формы рельефа, имеется ледники, большое число озёр; большинство рек короткие, с сильным течением. Хьёлен является водоразделом: реки его северо-западных склонов относятся к бассейну Норвежского моря, реки юго-восточных склонов — к бассейну Ботнического залива Балтийского моря.

Растительность на склонах гор Хьёлена — горно-таёжная и горно-тундровая. На шведской части нагорья находятся национальные парки Абиску, Стура-Шёфаллет и Сарек.

Литература

Ссылки 
 
 Виртуальный тур — Долина Тарфала: 11 панорам

Примечания 

Скандинавия
Горы Норвегии
Горы Швеции
Горы Финляндии